

Відухова — гміна в Грифінському повіті Західнопоморського воєводства
 Відухова — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Відухова — село в гміні Відухова Грифінського повіту Західнопоморського воєводства